Ладзаро Спалланцані (1729—1799) — італійський природодослідник.

 Спалланцані — кратер на Марсі.
 Спалланцані — місячний кратер.
 Точка Спалланцані — географічна точка в затоці Палмер, Антарктида.
 10350 Спалланцані — астероїд головного поясу.